Бори́с Льво́вич Ро́зинг (, Санкт-Петербург — 20 апреля 1933, Архангельск) — русский физик, учёный, педагог, изобретатель  телевидения, автор первых опытов по телевидению, за которые Русское техническое общество в 1912 г. присудило ему золотую медаль и премию имени К. Г. Сименса. Создал более 120 схем и систем телевизионных устройств.

Основатель Северо-Кавказского политехнического института (ныне Кубанский государственный технологический университет) в городе Екатеринодаре.

Биография 
Борис Львович Розинг родился 5 мая 1869 года в Санкт-Петербурге. Дворянский род Розингов, к которому он относился, восходил к Петеру Розингу, голландскому мастеру, приглашённому во время правления Петра Великого в Россию. Несколько поколений Розингов служили чиновниками в Перми. В Перми же родился отец — Лев Николаевич. Он был чиновником и, дослужившись до статского советника, вышел в отставку. Мать — Людмила Фёдоровна (дев. Сергеева) — была домохозяйкой, владела тремя иностранными языками.

В 1887 году в Петербурге окончил гимназию с золотой медалью, в 1891 году — физико-математический факультет Петербургского университета с дипломом первой степени. Был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию.

С 1892 года преподавал в Петербургском технологическом институте, с 1895 — в Константиновском артиллерийском училище. Один из инициаторов введения высшего женского образования в России. Был деканом электромеханического факультета открытых в 1906 году Петербургских Женских политехнических курсов, в 1915 году преобразованных в Петроградский Женский политехнический институт.

Для преодоления недостатков механической развёртки Розинг изобрёл первый электронный метод записи и воспроизведения изображения, использовав систему электронной развёртки (построчной передачи) в передающем приборе и электронно-лучевую трубку в приёмном аппарате, то есть, впервые «сформулировал» основной принцип устройства и работы современного телевидения. В июле 1907 года этот факт был официально зафиксирован как русская привилегия, — 25 июля 1907 года учёный подал заявку на «Способ электрической передачи изображений на расстояние». По этой заявке 30 октября 1910 года ему был выдан патент (привилегия, согласно существовавшей тогда терминологии) № 18076.

В 1908 и 1909 годах открытие нового способа приёма изображения в телевидении подтвердили патенты, выданные в Англии и Германии. В 1911 году усовершенствованное Б. Л. Розингом телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии, США. 9 мая 1911 года Б. Л. Розингу удалось в своей лаборатории добиться приёма сконструированным им кинескопом изображений простейших фигур. Передавалось изображение решётки, помещённой перед объективом передатчика и освещённой проходящим светом.
Это была первая в мире телевизионная передача, ознаменовавшая начало эры телевидения.

После Октябрьской революции зимой 1918 года из-за сложностей в работе институтов уехал к семье в Екатеринодар. Здесь совместно с математиком Н. А. Шапошниковым (основоположником российской бюджетной статистики); кубанским историком, член-корреспондентом Императорской академии наук Ф. А. Щербиной; бывшим начальником Морского инженерного училища, генерал-лейтенантом А. И. Пароменским и кубанским энтузиастом П. В. Мироновым стоял у истоков Кубанского государственного технологического университета (образован 16 июня 1918 года). Это было первое высшее учебное заведение на Северном Кавказе. Розинг стал проректором, затем деканом электромеханического факультета.

В 1920 году Б. Л. Розинг создаёт в Екатеринодаре физико-математическое общество и становится его председателем. Общество являлось членом русской физической ассоциации, вело активную работу, не прекращавшуюся даже в голодном 1922 году. В Краснодаре Б. Л. Розингом предложен «упрощённый вывод формулы планиметра Амслера при помощи сравнительно нового в России метода векторального анализа», подготовлены доклады «О физико-философской системе векторальной монологии», «О фотоэлектрическом реле», «Преобразование основных уравнений электромагнитного поля в новую форму». С докладом «Построение теории света и световых квантов на основе общего решения уравнений электромагнитного поля Лоренца» Б. Л. Розинг выезжал на съезд физиков в Нижний Новгород. На Кубани он готовил свой итоговый труд — книгу «Электрическая телескопия (видение на расстоянии). Ближайшие задачи и достижения», которая была опубликована в Петрограде в 1923 году.

В 1922 году Розинг вернулся в Петроград. В 1924 году снова начал преподавать в Петербургском технологическом институте и был приглашён работать в качестве старшего научного сотрудника в Ленинградскую экспериментальную электротехническую лабораторию (ЛЭЭЛ) ВСНХ, где воссоздал и усовершенствовал свою телевизионную систему. Несмотря на то, что в его системе передающее устройство было оптико-механическим, Розинг считал, что будущее за полностью электронными системами.

 На следствии же выяснилось то, что он совсем забыл. Как-то в лаборатории к нему подошёл один из сослуживцев и сказал ему, что кто-то из бывших служащих Константиновского училища находится в очень бедственном положении, и попросил отца пожертвовать сколько-нибудь денег. Папа, который в помощи никогда никому не отказывал, деньги дал и расписался в подписном листе. Так он был обвинён в участии в нелегальной кассе помощи бывшим служащим училища. 

В 1931 году был арестован по «делу академиков» «за финансовую помощь контрреволюционерам» и сослан на три года в рабочий посёлок Лименда (в наше время — часть Котласа). Однако, благодаря заступничеству советской и зарубежной научной общественности, в декабре 1931 года переведён в Архангельск, где поступил на кафедру физики Архангельского лесотехнического института. Там умер 20 апреля 1933 года в возрасте 63 лет от кровоизлияния в мозг. Похоронен в Архангельске на Вологодском кладбище.

15 ноября 1957 года Президиумом Ленинградского городского суда было отменено постановление выездной сессии коллегии ОГПУ на основании отсутствия состава преступления. Б. Л. Розинг был полностью оправдан.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Зарегистрированные изобретения Б. Розинга в СССР

Выпускники Введенской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели России
Изобретатели Российской империи
Персоналии:Технологии телевидения
Учёные, репрессированные в СССР
Похороненные на Вологодском кладбище в Архангельске
Посмертно реабилитированные в СССР
Пионеры телевидения